Live in Concert může být:

 Live in Concert (album, Ray Charles) – album hudebníka Raye Charlese z roku 1965
 Live in Concert (album, Lou Reed) – album hudebníka Lou Reeda z roku 1996
 Live in Concert (album, The Jesus and Mary Chain) – album skupiny The Jesus and Mary Chain z roku 2003